Die Abkürzung FD steht für:

 Floorball Deutschland, den deutschen Spitzensportverband im Floorball / Unihockey
 Automobiles F.D., ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Vining Tractor & Motor Manufacturing Company
 Chevrolet FD, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 FaceDetection bei Fujifilm: Kameras
 Fachdienst, eine Stelle (ein Dienst) mit Spezialist(inn)en
 die Währungseinheit Dschibuti-Franc
 Fernschnellzug, eine Zuggattung von 1921 bis 1951
 FernExpress, eine Zuggattung von 1983 bis 1993
 engl.: field device, siehe Feldgerät
 Finite-Differenzen-Methode, ein mit der Finite-Elemente-Methode verwandtes numerisches Berechnungsverfahren
 Flight Director, Kommandosteuergerät im Flugzeug, das bei vielen Systemen mit dem Autopiloten zusammenarbeitet
 engl.: floppy disk, ein Datenträger im IT-Bereich, siehe Diskette
 Flying Dutchman, eine Zweimannjolle (Segeln)
 engl.: freeze dried, siehe Gefriertrocknung
 Darmstadt Hauptbahnhof (nach DS 100)
 lat.: functional dyspepsia, siehe Verdauungsstörung
 engl.: functional dependency, ein Begriff aus der Datenbankmodellierung, siehe Funktionale Abhängigkeit (FA)
 Thai AirAsia, als IATA-Code
 Final Destination, ein US-Teenie-Horrorfilm von Regisseur James Wong aus dem Jahre 2000
 Fidei defensor, („Verteidiger des Glaubens“), die lateinische Ursprungsbezeichnung des englischen Titels Defender of the Faith und des französischen Titels Défenseur de la Foi
 Eswatini nach dem ICAO-Code
 Douglas FD, Doppeldeckerjagdflugzeug der US-Navy
 McDonnell FD, anfängliche Bezeichnung für das Jagdflugzeug McDonnell FH Phantom
 die niederländische Zeitung Het Financieele Dagblad

FD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Fulda
 Großbritannien: Nottingham
 Norwegen: Bodø in der Provinz Nordland
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Syrien

Siehe auch:

 F. D.
 FD-Bajonett, ein früherer Objektivanschluss an Canon-Spiegelreflexkameras
 FD-Beton, ein flüssigkeitsdichter Beton in der Baubranche
 SŽD-Baureihe ФД, eine Dampflokomotive in der Sowjetunion

FD